

Geografia 
 Hirata – villaggio giapponese della prefettura di Fukushima

Persone 
 Akihiko Hirata (1927-1984) – attore giapponese
 Hirata Atsutane (1776-1843) – scrittore e filosofo giapponese
 Gōyō Hirata (1903-1981) – artista giapponese
 Hiroaki Hirata (1963) – doppiatore giapponese
 Hiromi Hirata (1978) – doppiatrice giapponese
 Hiroshi Hirata (1937-2021) – fumettista giapponese
 Hirata Masumune (1566-1610) – samurai giapponese
 Noriyasu Hirata (1983) – giocatore di badminton giapponese
 Peter Saburō Hirata (1913-2007) – vescovo cattolico giapponese
 Hirata Tosuke (1849-1925) politico giapponese
 Yuka Hirata (1983) – attrice giapponese
 Yūichirō Hirata (1986) – attore giapponese